Ке́льмикюла ( — Плутишкина деревня) — микрорайон в районе Пыхья-Таллинн города Таллина, столицы Эстонии.

География 

Расположен в северной части Таллина. Граничит с микрорайонами Каламая, Ваналинн, Кассисаба и Пелгулинн. Площадь — 0,21 км2.

Улицы 
В микрорайоне Кельмикюла проходят улицы Рейзияте, Роху, Саани, Суве, Сюгизе и Техника.

Общественный транспорт 
По территории Кельмикюла проходят маршруты городских автобусов № 22, 40, 41, 41В, 43, 59 и 66, а также троллейбусные маршруты № 1, 4 и 5.

Население

История 
В средние века территория Кельмикюла являлась выгоном для скота, который относился к замку Тоомпеа. Считается, что выгон появился вскоре после основания таллинского епископства в 1240 году.

В конце шведского владычества на территории современного Кельмикюла планировалось построить новую часть города, но в 1700 году началась Северная война, и эти планы не были претворены в жизнь.

В 1810 году землю между современными улицами Палдиское шоссе, Суве и Сюгизе купил садовник Сёрен Торнфельд и создал здесь питомник. В 1864 году землю выкупил садовник-декоратор и ботаник  и основал здесь своё садоводческое хозяйство, которое стало самым крупным в Таллине. После смерти Дитриха в 1897 году хозяйство прекратило своё существование.

В 1860 году началось строительство Балтийской железной дороги, и в 1871 году на территории Кельмикюла был построен Балтийский вокзал. К 1970 году его восстановленное после Второй мировой войны здание в стиле историзма было основательно перестроено в широко распространённом тогда стиле рационализма.

В 1880 году в Кельмикюла была основана Таллинская железнодорожная техническая школа. Один год она работала в деревянном здании за железнодорожным вокзалом, а в 1881 году переехала на улицу Техника, где к 1885 году был построен главный корпус и малый учебный корпус. В 1900 году были построены школьные мастерские и спортзал. В 1995 году главное здание школы было внесено в Государственный регистр памятников культуры Эстонии как памятник архитектуры и истории.

Предприятия и учреждения 
 Toompuiestee 37 — Балтийский вокзал;
 Tehnika tn 18 — ;
 Tehnika tn 23 — Кельмикюлаский детский сад; 
 Toompuiestee 27/ Paldiski mnt 4 — гостиница «Meriton Grand  Hotel Tallinn».
 Toompuiestee 37/1 — гостиница «GO Hotel Snelli»;
 Rannamäe tee 3 — пятизвёздочный отель «The Park Mansion»''.

До 22 августа 2016 года в историческом здании по адресу улица Техника 18 работала .

Галерея

Примечания 

Районы Таллина